Ванденберг може да се отнася за:

 Ванденберг е традиционно халандско име (), което означава „от планината“ или „от хълма“;

Като име на хора 
 Андриан Вандерберг, холандски китарист свирил с Уайтснейк;
 Артур Вандерберг, американски сенатор;
 Дон Вандерберг, канадски астроном;
 Хойт Вандерберг, американски генерал във ВВС;

Други 
 Вандерберг, американска военновъздушна база, която служи и като космодрум;
 „Ванденберг“, резолюция на американския конгрес от 1948 г.